Комиссаров Александр Анатольевич (20 января 1946, Москва - 18 января 2016, Москва) — советский и российский художник двумерного пространства.

Биография 
Родился в Москве в 1946 году. В 1971 году окончил МГПИ им. Ленина художественно-графический факультет. Учился у А. А. Алейникова и В. Н. Вакидина. Диплом защищал под руководством Е. И. Комарова. С 1977 года член Союза Художников СССР — график. С 1972 года постоянный участник московских, республиканских, всесоюзных и тематических выставок. 

С 1972 по 1984 преподавал в МГПИ, ассистент кафедры живописи.

С 1986 по 1990 член бюро секции графики Московского Союза художников, член правления художественного фонда Москвы.

Работы находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Цитаты 
Искусство открыто всем. Выразительность и доступность художественной формы зависят от общей культуры автора. Истинное содержание художественной формы есть прямое следствие содержание личности автора. Ни симулировать, ни скрыть его невозможно. Художник приходит в мир отдавать. Чуткий зритель всегда поймет, что ему предлагают.

Выставки 
 1985 г. — Выставка и творческий вечер, Москва, Дом художников
 1990 г. — Групповая выставка, Москва, Дом художников,
 1992 г. — Персональная выставка рисунков, Москва, Театр «Новая сцена»
 1998 г. — Выставка «А. Алейников и А. Комиссаров», Москва, Галерея «Усадьба»,
 2002 г. — Выставка «70 лет МОСХ», Москва, «Манеж»
 2004 г. — Выставка «Слушали — постановили. Живопись, графика», Москва, Галерея «Ковчег»
 2009 г. — Выставка живописи «Библейские сюжеты», Москва, Выставочный зал Российской Академии искусств

Примечания

Ссылки 
 АртРу.инфо Комиссаров Александр Анатольевич
 «Творческие среды» Клуба Московского союза художников

Работы 

Художники России XX века